Ucluelet ist der Name
eines nordamerikanischen Indianerstammes, siehe Ucluelet (Volk)
eines Ortes und Districts auf Vancouver Island in British Columbia, Kanada, siehe Ucluelet (British Columbia)